Clifford Smith peut designer :
 Clifford Smith est un réalisateur américain, né le  à Richmond, dans l'Indiana et mort le  à Los Angeles, en Californie.

 Clifford Smith est le nom officiel du rappeur américain Method Man, né le  à Hempstead, Long Island.

Voir aussi